DRI puede designar a:

 Infraestructura de Renderizado Directo Direct Rendering Infrastructure.
 El nombre de la banda estadounidense de Thrash Metal / Hardcore Punk D.R.I.
 Una clase de antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de Dopamina.
 El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de